Kirschheide steht für:

 Haus Kirschheide, denkmalgeschützte Villa in Solingen-Höhscheid

 Kirschheide (Kürten), Wüstung in Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Kirschheide (Solingen), Wohnplatz in Solingen-Höhscheid